As competições de badminton da categoria simples feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 em Pequim foram realizadas entre os dias 9 e 16 de agosto.

Cabeças de chave 

   (Medalha de prata)
   (Medalha de ouro)
   (Quarto lugar)
   (Terceira rodada)

   (Quartas de final)
  (Terceira rodada)
  (Quartas de final)
  (Quartas de final)
|}

Chaves

Finais

Primeira seção

Segunda seção

Terceira seção

Quarta seção

Ligações externas 
 Badminton na página oficial dos Jogos Olímpicos de 2008

Eventos do badmínton nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008